Чижо́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Чижова, Александра Тимофеевна (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чижова, Александра Эммануиловна (1917—?) — критик, исследователь танцевального фольклора, заслуженный деятель искусств РСФСР (1979).
 Чижова, Анна Александровна (в замужестве Щетинина; род. 1958) — советский и российский архитектор, художник, дизайнер интерьеров.
 Чижова, Евдокия Ивановна (в замужестве Лосева; 1881—1936) — художница, организатор Московского музея игрушки.
 
 
 Чижова, Лариса Алексеевна (род. 1947) — российский филолог и лингвист, доцент МГУ.
 Чижова, Людмила Яковлевна (род. 1939) — украинская поэтесса.
 Чижова, Надежда Владимировна (род. 1945) — советская легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр 1972 года в толкании ядра.
 Чижова, Татьяна Александровна (род. 1995) — украинская хоккеистка.